Родоската епархия () e епархия на Вселенската патриаршия, разположена на егейския гръцки остров Родос. Диоцезът съществува от 325 година. Титлата Митрополит на Родос, ипертим и екзарх на целите Циклади (Μητροπολίτης Ρόδου, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων) се носи от Кирил.

История 

В 1204 след падането на Константинопол в ръцете на латините, островът става независим, но скоро е завладян от Никейската империя. Никейските около 1250 година го дават на своя съюзник Генуезката република. В 1283 година Родос е завладян от селджукските турци. В 1309 година след тригодишна война селджуките са изгонени от Родос от рицарите йоанити, които стават известни като родоски рицари и управляват острова 200 години. На 22 декември 1522 година османските турци успяват да прогонят рицарите от острова и той остава османски до 23 април 1912 годиа, когато е завладян от Италия. В 1948 година става гръцки.

Родоската митрополия е основана в 325 година, първоначално под почетния примат на Ефеската, а от 451 година директно на подчинение на Константинополската патриаршия. В VII век митрополията има 11 подчинени епископии, но броят им постепенно намалява и в XIV век не остава нито една. След османското завоевание е възстановена Лернийската епископия, която в 1888 година става самостоятелна митрополия.

Митрополията граничи със Симийската на северозапад - островите Сими и Халки, Писидийската на североизток в Мала Азия и Карпатоската на югозапад. Големи селища в епархията са град Родос, в който е митрополитската катедра, Ялисос, Кремасти, Парадисио, Афанту и Архангелос.

Предстоятели 
 Родоски митрополити

Бележки